Gazzelle – nome comune di un gruppo di animali della sottofamiglia degli Antilopini
 Gazzelle – cantautore italiano
 Gazzelle – soprannome delle vetture in dotazione al Nucleo operativo radiomobile dell'Arma dei Carabinieri

Pagine correlate 
 Gazelle

Altri progetti